

Patronyme 

 Regina Spektor, musicienne américaine d’origine russe née en 1980.
 Yitzchak Elchanan Spektor (1817-1896), rabbin russe, Posseq et sage talmudique du .
 The Spektors est un groupe de rock 'n' roll australien actif à Perth de 1964 à 1966.

Voir aussi 
 Matthew Specktor (1966-), romancier et scénariste américain.

Patronyme juif